Carex može označavati:
 Carex Indijanci, indijansko pleme iz Kolumbije s otoka Isla de Tierra Bomba
 Carex jezik, jezik ili dijalekt Carex Indijanaca
 Carex (biljni rod), biljni rod, šaš.